Тремеван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Тремеван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер